El término Plaza Alta puede referirse a:

Vías públicas

en España 
 Plaza Alta de Algeciras (Cádiz), Andalucía;
 Plaza Alta de Badajoz, Extremadura;

Serie de televisión
 Plaza Alta, una serie de televisión emitida por Canal Sur.